José Chlau Deveza, mais conhecido como Chlau Deveza (Rio de Janeiro, 1922 — Rio de Janeiro, 1993) foi um pintor, desenhista, artista plástico, gravador e professor brasileiro.

Pintores do Rio de Janeiro (estado)
Desenhistas do Rio de Janeiro
Gravadores do Brasil
Professores do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Artistas plásticos do Rio de Janeiro